Ronquerolles est un toponyme en France. Il peut désigner :
 Ronquerolles, une commune du Val-d'Oise;
 Ronquerolles, un hameau de la commune d'Agnetz dans l'Oise.

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France